Trollryggen kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Trollryggen, Antarktis,

Norge 

 Trollryggen (berg), Møre og Romsdal fylke, Rauma kommun, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar